La fauconnerie du Puy du Fou est une fauconnerie française, attraction du Puy du Fou. Les différents rapaces à y être élevés s'illustrent dans un spectacle quotidien intitulé Le Bal des Oiseaux Fantômes.

Présentation 
Le spectacle « Le Bal des oiseaux fantômes » est ouvert au public en 2003 ; il est écrit par Philippe de Villiers et mis en scène par Nicolas de Villiers.

En 2018, des corbeaux freux sont dressés, par Christophe Gaborit, dresseur des rapaces, pour rammasser des mégots jetés à terre .

En 2021, la fauconnerie possède 78 espèces d’oiseaux, dont certaines sont en voie de disparition.

Réintroduction d'oiseaux dans la nature 

En 2007, un gypaète barbu, une espèce menacée d’extinction, est né dans la fauconnerie du parc, une première en France pour un parc zoologique. L'un des gypaètes barbus de la fauconnerie, relâché, a contribué au programme de réintroduction du gypaète barbu dans les Alpes. De même, un vautour moine a été lâché en 2011 dans le Vercors. En juillet 2014, un condor lui aussi né dans la fauconerie, est destiné à rejoindre l'Argentine.

La fauconnerie a été membre de l'Association européenne des zoos et des aquariums dans les années 2010, en alternant les statuts de membre puis de membre temporaire à partir de 2013-2014. Dans ce cadre, la naissance d'un Condor des Andes en juin 2014 est détaillée dans le journal de l'EAZA, la couveuse ayant été nécessaire pour permettre la naissance du poussin. Le jeune condor est par la suite transférée en Argentine dans le cadre d'une programme de réintroduction mené par le zoo de Buenos Aires. La fauconnerie n'est plus membre de l'EAZA.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des parcs zoologiques et aquariums de France

Liens externes 
 Site officiel du Puy du Fou

Puy du Fou
Parc ornithologique
Puy du Fou